Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 

Comme l'année précédente, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová face à sa dauphine Chris Evert à la conclusion. Elle enregistre à cette occasion son , après ceux de 1978, 1979, 1981 et 1983.

La finale s'est disputée au meilleur des cinq sets à l'initiative des instances de la WTA, une originalité depuis le début de l'ère Open en 1968.

Aux côtés de Pam Shriver, Martina Navrátilová remporte aussi le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1984
Masters
Tennis aux États-Unis en 1984
Masters
Sport en mars 1984